Рупрехт фон Берг (; ок. 1365 — ) — претендент на епископство Пассау (1387—1393), епископ Падерборна с 1389 года. Старший сын герцога Вильгельма I Бергского и его жены Анны, сестры короля Германии Рупрехта.

Биография 
С детства предназначался для духовной карьеры. Получил образование в Риме. В 1386 году папа Урбан VI пожаловал ему титул апостолического нотария (notarius apostolicus).

В начале 1380-х годов претендовал на пост епископа Мюнстера, но встретил противодействие со стороны кёльнского архиепископа Фридриха фон Саарвердена и графов фон дер Марк.

В 1387 году при поддержке короля Венцеслава пытался стать епископом Пассау. Однако его признали только приходы баварской части епархии, а в австрийской герцог Альбрехт III выдвинул своих кандидатов — Германа Дигни, а затем Георга фон Гогенлоэ, последний в 1393 году получил папское согласие.

В ноябре 1389 года стал епископом Падерборна, не отказываясь при этом от притязаний на более богатую епархию Пассау (до 1393).

Вел феодальные войны с соседями. Во время осады замка Падберг 29 июля 1394 года умер от чумы.

Похоронен в Падерборне.

Примечания

Литература 
 Franz-Josef Jakobi: Ruprecht von Berg. In: Neue Deutsche Biographie (NDB). Band 22, Duncker & Humblot, Berlin 2005, ISBN 3-428-11203-2, S. 287 f.
 Hans Jürgen Brandt, Karl Hengst: Die Bischöfe und Erzbischöfe von Paderborn. Verlag Bonifatius-Druckerei, Paderborn 1984, ISBN 3-87088-381-2, S. 156—160
 Zur Grabplatte des Rupert von Berg s. Götz J. Pfeiffer, Die Malerei am Niederrhein und in Westfalen um 1400. Der Meister des Berswordt-Retabels und der Stilwandel der Zeit (= Studien zur internationalen Architektur- und Kunstgeschichte, 73), Petersberg (Imhof-Verlag), 2009, ISBN 3-86568-194-8, S. 123—129.

Ссылки 
 Bishop Ruprecht von Berg // David M. Cheney. 

Епископы Пассау
Епископы Падерборна
Умершие от чумы